Атотонилко ел Алто има више значења:

 Атотонилко ел Алто, Кинта Гасен (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Атотонилко ел Алто (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилко ел Алто (Атотонилко ел Алто, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику